Fúria (1936) — filme de Fritz Lang com Spencer Tracy
He Was a Quiet Man — filme (2007) com Christian Slater, exibido no Brasil como A Fúria
Fury (2014) — filme com Brad Pitt, distribuído em Portugal como Fúria
Fúrias ou  Erínias — figuras mitológicas greco-romanas
Furia Esports — equipe de esportes eletrônicos brasileira
Seleção Espanhola de Futebol — apelidada de La Furia ou La Furia Roja
Fúria (DC Comics) — personagem dos quadrinhos

Desambiguações de artes
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de cinema